

Бюссі () - муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бюссі () - муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Бюсі-Шардоне — громада в кантоні Во
 Бюсі-сюр-Мудон — громада в кантоні Во